

Trasporti 
  – linea Berlin Waidmannslust – Berlin Grünau della S-Bahn di Berlino (Germania)

Tecnologia dei trasporti 
 BMW S85 – Motore della BMW